Jarvis steht für:
 Jarvis (Name), Vor- und Familienname, zu Namensträgern siehe dort

Jarvis ist der Name folgender

Orte:
 Jarvis (Ontario), Ort im Haldimand County, Kanada

geografischer Objekte:
 Jarvis Island, unbewohnte Insel im südlichen Pazifik, siehe Jarvisinsel

astronomischer Objekte:
 (3353) Jarvis, Asteroid des Hauptgürtels
 Jarvis (Mondkrater), Mondkrater

Unternehmen:
 Jarvis Engine Machine Company, US-amerikanischer Automobilhersteller
 Jarvis-Huntington Automobile Company, US-amerikanischer Automobilhersteller

Schiffe der US-Marine:
 USS Jarvis (DD-38), Zerstörer der Paulding-Klasse
 USS Jarvis (DD-393), Zerstörer der Bagley-Klasse
 USS Jarvis (DD-799), Zerstörer der Fletcher-Klasse